

Media 
 Literatura
 Opowieść wigilijna – powieść Karola Dickensa z 1843 r.

 Film
 dokładny tytuł
 Opowieść wigilijna (film 1908) – niemy film Thomasa Edisona
 Opowieść wigilijna (film 1910) – niemy film w reżyserii J. Searle'a Dawleya
 Opowieść wigilijna (film 1970) – brytyjski film w reżyserii Ronalda Neame'a
 Opowieść wigilijna (film 1984) – amerykańsko-brytyjski film w reżyserii Clive'a Donnera
 Opowieść wigilijna (film 1997) – amerykański film animowany
 Opowieść wigilijna (film 1999) – amerykańsko-brytyjski film w reżyserii Davida Jonesa
 Opowieść wigilijna (film 2001) – brytyjsko-niemiecki film animowany
 Opowieść wigilijna (film 2004) – węgiersko-amerykański film w reżyserii Arthura Seidelmana
 Opowieść wigilijna (film 2006) – amerykański film animowany
 Opowieść wigilijna (film 2009) – amerykański film w technologii 3D, w reżyserii Roberta Zemeckisa
 inne
 Barbie w Wigilijnej Opowieści – amerykański film animowany z lalką Barbie
 Decydująca noc – amerykański film w reżyserii Edwina L. Marina
 Nieznana opowieść wigilijna (2000) – polski film obyczajowy
 Opowieść wigilijna Czarnej Żmii – brytyjski film komediowy
 Opowieść wigilijna muppetów (1992) – amerykański film lalkarski w reżyserii Briana Hensona
 Opowieść wigilijna Myszki Miki (1983) – amerykański film animowany
 Scrooge – film z 1935 roku
 Scrooge (film 1951) – brytyjski film z udziałem Alastaira Sima, wydany w USA pod tytułem A Christmas Carol (Opowieść wigilijna)
 Scrooge, or, Marley's Ghost – brytyjski film z 1901 roku

 Serial
 Opowieść wigilijna (Doktor Who) – odcinek świąteczny brytyjskiego serialu science-fiction Doktor Who z 2010 rou

Zobacz też